Fallen Angels (Падшие ангелы) — 37-й студийный альбом американского автора-исполнителя Боба Дилана, вышедший в свет 20 мая 2016 года на лейбле Columbia Records.

Об альбоме 
Fallen Angels был записан в феврале 2015 — марте 2016. Альбом включает кавер-версии известных американских песен, ставших классическими и выбранными для записи самим Диланом. Среди авторов песен такие авторы как Джонни Мерсер, Гарольд Арлен, Сэмми Кан и поэтесса Каролин Ли. Подобно предыдущему студийному альбому Shadows in the Night, почти каждая из этих песен ранее уже были записана Фрэнком Синатрой (кроме «Skylark»).

Альбом получил положительные отзывы и признание музыкальных критиков, отметивших красивый вокал Дилана, продюсерскую работу и инструментальную составляющую.

Списки

Список композиций

Участники записи 
 Боб Дилан — вокал
 Чарли Секстон — гитара
 Стю Кимболл — гитара
 Дин Паркс — гитара
 Донни Херрон — стальная гитара, альта
 Тони Гарнье — бас-гитара
 Джордж Ресил — ударные

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Боба Дилана
Альбомы Columbia Records
Кавер-альбомы
Альбомы на английском языке